Bellenberg ist der Name folgender Orte:

 Bellenberg, Gemeinde in Bayern
 Bellenberg (Horn-Bad Meinberg), Ortsteil von Horn-Bad Meinberg
 Bellenberg-Vahlhausen, ehemalige Gemeinde im lippischen Amt Horn

Bellenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bellenberg (* 1993), deutsche Badmintonspielerin